Blackwater Lake ist der Name folgender Seen:

in Neuseeland:
 Blackwater Lake (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Blackwater Lake (Florida)
 Blackwater Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Blackwater Lake (Itasca County, Minnesota)
 Blackwater Lake (North Dakota)
 Blackwater Lake (Austin County, Texas)
 Blackwater Lake (Bailey County, Texas)

in Kanada:
 Blackwater Lake (Blackwater River), in den Nordwest-Territorien